Franc Batagelj je osebno ime več znanih Slovencev: 
 Franc Batagelj (1893-1942), častnik
 Franc Batagelj (1939-), politik